Осадные монеты — разновидность чрезвычайных денег, выпускавшихся в городах (крепостях) во время их осады (блокады) и служили в качестве средства платежа, в основном для обеспечения войск.

Осадные монеты часто имели плохое качество чеканки, а из-за дефицита металла могли изготавливаться из материала, не приспособленного для монет (кожа, картон и так далее).

Например, во время осады Юлиха в 1610 году комендант крепости Йоганн фон Ройшенберг цу Овербах отчеканил «монеты» номиналом от 1 до 10 гульденов на обломках серебряной посуды. Аналогичным образом поступили во время осады Кольберга 1807 года, где комендатура выпустила деньги на кусках картона со штемпелем номиналом в 2, 4 и 8 грошей.

Примечания

Литература 
 August Brause: Feld-, Noth- und Belagerungsmünzen. 2 Bände. J. A. Stargardt, Berlin 1897—1903;
 Band 1: Deutschland, Österreich-Ungarn, Siebenbürgen, Moldau, Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland, Polen u. s. w. 1897—1897;
 Band 2: England, Frankreich, Holland, Italien, Spanien. 1902—1903.

Ссылки 
  

Военная история
Монеты по типам
Военные деньги